Michel Malafosse peut désigner :

 Michel Malafosse (1932-), médecin français ;
 Michel Malafosse (1966-), joueur français de rugby à XV.